zussen in het algemeen
de gezusters Brontë
de gezusters Martha en Myra Hamster
de gezusters Karamazov
de gezusters Wachowski
het schilderij De gezusters